Мальвина:

 Мальвина — редкое женское имя.
 Мальвина — персонаж сказки А. Н. Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино» (1936).
 «Мальвина» — казахстанская газета для девочек, выходившая в 1990-е годы.
 «Мальвина, или томление сердца» (1816) — первый психологический роман на польском языке, написанный Анной Марией Чарторыйской (в замужестве принцессой Вюртембергской).
 Мальвина — один из персонажей мультсериала «Сказочный патруль».

См. также 
 Мальвино
 Мальвинские (Фолклендские) острова, или Мальвины